Cerkev svetega Mavra je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Mavra, Izola
 Cerkev sv. Mavra, Most na Soči